

Sigle
 CBP – Cirrosi biliare primitiva

Codici 
 CBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coimbra (Portogallo - Azzorre)